Nyhamnsfjärden kan syfta på:

 Nyhamnsfjärden, Bygdeå – fjärd i Bygdeå, Robertsfors kommun
 Nyhamnsfjärden, Lemland – fjärd i Lemland på Åland